Potoccy herbu Drzewica – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Janina – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Pilawa – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Poraj – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Szeliga – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Szreniawa – polski ród szlachecki
 Potoccy herbu Tępa Podkowa – polski ród szlachecki